Hiller István (1934–1993) erdőmérnök, könyvtáros
 Hiller István (1964) magyar történész, politikus, oktatási és kulturális miniszter (2006–2010)